Mega Man Legends, també conegut com a Rockman DASH al Japó, és un videojoc de rol d'acció posat a la venda el 1997 per Capcom. És el primer títol de la reeixida franquícia de videojocs Mega Man (en japonès: Rockman) a tenir gràfics completament en 3D (anteriorment eren 2D amb alguns fons 3D). A més la història i la jugabilitat canvien molt pel que fa a les altres sagues, ja que aquí Mega Man és un excavador (o Digger) que busca un tresor de proporcions gegantesques conegut com la Mother Load.

El joc va ser desenvolupat per a la plataforma PlayStation i posteriorment portat a la plataforma Nintendo 64 amb el nom de Mega Man 64 amb lleugers canvis.

Jugabilitat 
Com es va esmentar amb anterioritat el Gameplay (Manera de joc) va canviar molt pel que fa als altres títols, ja que aquí no es tracta d'enfrontar-se a un grup de reploides rebels ni de barallar contra vuit sotscaps de nivell com a jocs anteriors. Mega Man Legends es desenvolupa en un ambient 100% RPG, ja que aquí hauràs de parlar amb les persones per informar-te del que esdevé, explorar la ciutat de Kattelox de principi a fi i sobretot recórrer les intricades ruïnes buscant peces per al teu Mega Buster (Arma per defecte de Mega Man) i artefactes que podrien ser útils per a tu (Roll té la capacitat d'unir certs artefactes per fer parts d'armadures, armes secundàries i parts del Mega Buster) o els que t'envolten. La incorporació del Zenny (petits refractors usats com a diners que, com en qualsevol RPG, consiges en derrotar enemics) permet comprar parts del Mega Buster, armadura, reserves d'energies i els seus recanvis o augmentar el poder de les armes secundàries.

Argument 
La història se situa en un planeta Terra coberta gairebé íntegrament per aigua, on la humanitat sobreviu a les poques illes que van quedar. La seva supervivència depèn d'uns cristalls anomenats Refractors (Refractors) que, en ser girats a gran velocitat, generen una enorme quantitat d'energia que proveeix a la gent de la Terra d'una vida, més o menys, confortable. No obstant això, trobar aquests misteriosos cristalls no és gens fàcil, ja que solament es troben en unes perilloses ruïnes situades en el profund de la terra, i que s'estenen quilòmetres i quilòmetres per sota de la superfície, i que a més estan infestats per uns misteriosos robots anomenats Reaverbots, que són activats per forces desconegudes. Els nostres herois Rock Volnutt (nom de robot: Mega Man Trigger), Roll Caskett, una experta en electrònica i mecànica i el savi avi d'aquesta, Barrell, (curiosament, amic de l'alcaldessa de l'Illa Kattelox) són un grup d'excavadors que es dediquen a explorar les profunditats d'aquestes ruïnes per poder fer-se dels refractors i després vendre'ls o usar-los com a energia. Durant una exploració, i després d'haver aconseguit aconseguir, difícilment, un valuós Refractor en una ruïna sobre el mar, la seva nau anomenada "Flutter" té seriosos inconvenients en el seu motor i han de fer un difícil aterratge en una illa anomenada "Kattelox Island" (Illa Kattelox) i és allí on les aventures de Mega Man i companyia comencen. A més de buscar un refractor per reparar el Flutter, deus cuidar-te dels Bonnes, una banda de pirates, i descobrir el misteri de l'illa. La llegenda explica que el Mother Lode està en Kattelox, però una altra llegenda, que està basada en les diverses restes arqueològiques (la varietat de civilitzacions és enorme, i que cadascuna va ser víctima d'una catàstrofe), explica que l'illa està maleïda i la seva població serà destruïda una altra vegada, per la qual cosa Rock ha d'evitar això.

Personatges

Protagonistes 
 Mega Man Volnutt/Trigger (Rock Volnutt al Japó):
Abandonat quan era beu, Mega Man va ser trobat en unes ruïnes per Barrell, qui ho crio com a part de la família amb la seva neta Roll. Mega Man és ara de 14 anys i actua com a cercador de la família. Amb Roll com el seu ajudant, que explora profundament en ruïnes a tot el món per portar de tornada refractors i altres valuosos tresors.
Després que la nau de la família s'estavella en Illa Kattelox, es converteix en treball de Mega Man per fer el que millor sap fer, ser un cercador. Aquesta vegada el seu focus no està en els objectes de valor, sinó més aviat a trobar les peces per a la seva nau d'aire danyat, el trèmol. No obstant això, en la situació progresso Mega Man es troba cada vegada més profundament involucrat amb els misteris de l'illa, els misteris que eventualment ho portaria a la seva primera comprensió de qui és realment...
Mega Man sembla portar-se bé amb la majoria de gent que es troba, a excepció dels seus enemics que aviat descobriran que no és algú amb qui hagin de ficar-se.

 Roll Caskett:
Roll ha estat criada pel seu avi Barrell des que era una bebè. Els seus pares van desaparèixer fa molt temps, durant l'exploració d'un lloc d'excavació i no s'han vist des de llavors. Roll és ara de 14 anys i ha desenvolupat una increïble quantitat de coneixements sobre la maquinària. Ella vas agafar a Mega Man en les ruïnes d'exploració, actuant com el seu ajudant. S'espera obtenir informació que la portarà als seus pares, especialment de la seva mare.
Des del principi, és evident que Mega Man i Roll tenen un vincle com el d'un germà i una germana. Després que la nau de la família s'estavellés a l'illa Kattelox, Roll ha de reparar el Flutter. Per a això primer ha d'ajudar a Mega Man a recollir les peces necessàries pel Flutter. Encara que no és tan fort, ella ajuda a l'illa gairebé tant com a Mega Man fa.
Roll és una sòcia de gran valor amb una actitud alegre. La seva constant parlar i dirigir en les ruïnes pot ser molest de vegades, però els seus gadgets i actualitzacions de les armes de Mega Man ajuden a compensar-ho.

 Barrell Caskett:
Barrell és un cercador bastant famós, encara que ara està jubilat. El seu ampli coneixement del negoci de l'excavació ara va a ajudar a Mega Man i Roll durant les seves aventures. Després dels xocs del Flutter en Kattelox, Barrell va amb la policia per omplir alguns formularis de ciutadania a l'Ajuntament. Resulta que l'alcaldessa, Amelia, va ser una vegada alumna seva i es coneixen bé. Durant la seva estada a l'illa, Barrell aprèn sobre els misteris locals mentre es repara la nau per poder volar sobre ella.
Barrell no té molta presència en la història, però és definitivament un dels personatges principals del joc.

 Data:
Quan Barrell es troba amb Mega Man, Data estava allí amb ell, i ha estat al costat de Mega Man des de llavors. Mega Man és l'únic capaç d'entendre una mica del que el petit mico diu.
Com diversos esdeveniments tenen lloc durant tot Kattelox, Data sempre apareix en algun lloc. Data no actua molt, però proporciona ajuda, direccions, i opinions fins al final.

Antagonistes

Els Bonnes 
Els enemics recurrents en el joc són la família Bonne, els quals són pirates espacials que també busquen Refractors, són 3:

 Tron Bonne: Té 14 anys i és l'única filla de la família, el seu coeficient intel·lectual és de 180 i està enamorada de Mega Man, al que ha tractat de convèncer per unir-se a ella.
Igual que Roll és experta en mecànica i amb el seu caràcter temperamental mostra rivalitat contra ella.
Pilota un robot anomenat Gustaff que ella mateixa va crear, una altra de les seves invencions són uns petits robots majordoms, els Servbots.
Aquest personatge va obtenir una gran popularitat arribant a protagonitzar el seu propi joc, una precuela de Mega Man Legends cridada "The Misadventures of Tron Bonne", apareixent també en altres jocs com Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes, en el crossover Namco X Capcom i Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds.

 Teisel Bonne: Teisel és el líder de la família Bonne dels pirates de l'aire. Extremadament intel·ligent, utilitza la seva gran ment per arribar a formes brillants i emocionants Naus i Màquines de guerra per robar el tresor de tot tipus. També té un costat suau, que inclou un amor pels animals i joguines.
Teisel s'ha centrat en Kattelox Island on un llegendari tresor es diu que està enterrat profundament dins de les ruïnes. Ell envia la seva germana Tron i el seu germà Bon per manejar el treball, però s'assabenta per mitjà del canal de notícies Kattelox que els dos d'ells van ser derrotats per Mega Man. Malament moment per part de la Bonnes. La rivalitat entre Teisel i el "Noi Blau", continua a través del joc i més enllà...
Una de les coses que fa que el Bonne tan adorable és que són nois dolents que són els bons de cor. Teisel no és una excepció. Sota el seu aspecte rugós que és reflexiu i acurat, especialment cap a la seva família.

 Bon Bonne: El més jove de la família Bonne, per la qual cosa es pot determinar, Bon Bonne sembla un robot amb mentalitat de bebè. La seva edat exacta és impossible de determinar, en algun lloc entre "massa jove per dir gens, únicament un babu" i "l'edat suficient per barallar com un robot complex."
Una part de Bon en l'atac del Bonnes 'en Kattelox està causant estralls en la secció de la classe alta de la ciutat, incloent l'Ajuntament, fins que Mega Man li destrueix i l'alcaldessa li lliura les claus de l'illa de sub-portes. Bon té poc que afegir la resta de la història.

Altres antagonistes 
 Mega Man Juno:
Mega Man Juno és un model burocràtic, 3 ª classe i mestre de les ruïnes de Kattelox illa.
En el profund de la porta principal, Mega Man (Volnutt / Trigger) es troba amb Mega Man Juno. Les respostes a molts misteris s'ajunten, i sorgeixen molts nous, no obstant això, hi ha poc temps per reflexionar sobre elles per a Juno té la intenció de "reiniciar" els sistemes de l'illa. En poques paraules, Mega Man ha de detenir-ho per salvar a cada persona a l'illa.
Com el cap final del joc és necessari que Juno a exercir el paper del vilà final, però el que és un enemic poc probable! Somriu constantment, i parla amb calma, com és lògic i amablement amb una veu suau.

Personatges secundaris 
Alcaldessa Amelia:
Amelia és l'alcaldessa de l'illa Kattelox. Ella es preocupa molt per la seva comunitat i manté les coses a l'illa sense problemes.
Una vegada que la nau dels Caskett fa un aterizaje forçós a l'illa, Amelia els dona permís per excavar en parts de l'illa. A mesura que avancen les coses, que va d'interessats preocupats per una llegenda que diu que l'illa sofrirà una terrible catàstrofe que el seu llegendari tresor serà descobert i ocorrerà un desastre. S'ha de posar totes les seves esperances en Mega Man per detenir als pirates i evitar el desastre.
L'alcaldessa de l'illa té un paper molt important segur, però sobretot Amelia realment a tot el llarg del joc dona molt de parlar.

El cap de policia de Kattelox:.
L'Inspector que arriba a conèixer a la família Caskett tan aviat com aquestes s'accidenta a l'illa. Est és el primer de moltes trobades - la majoria dels quals acaben amb Mega Man lluitant contra els pirates, perquè la policia és totalment inútil contra ells.
L'Inspector és un personatge secundari i no ofereix molt com a personatge, però ell juga bé el seu paper suficient.

Willy:
Propietari de la casa del vaixell en Uptown de l'illa Kattelox.
Mega Man necessitats d'un vaixell quan vol sortir al Llac Jyun Sub-portal. Lamentablement, l'únic vaixell disponible de Wily és un vaixell House que està arruïnat, ja que els altres vaixells havien estat robats. Roll, amb el seu amor de la maquinària, instintivament comença a arreglar el vaixell. Només quan es fa no es troba Wily ha estat dempeus sobre ella tot el temps. Afortunadament no li importa i com a agraïment, li permet a Roll i Mega Man utilitzar el vaixell.
Els fans de la sèrie original de Mega Man, sens dubte, apreciessin el nom prestat per a aquest personatge.

Curadora del Museu:
És una pintora i curiosa que treballa (i tal vegada és propietària) en el museu en l'Uptown de l'illa Kattelox.
Mentre que la pintura d'una escena de l'Hospital Uptown, coneix a Mega Man. Una vegada que li ajuda a completar la pintura, que torna al museu. Amb el conservador de museu va tornar a la seva posició, Mega Man és finalment capaç de mostrar els tresors que ha posat al descobert perquè tots puguin veure. Ella està molt agraïda de totes les donacions que dona, i ella està totalment emocionada amb l'augment de visitants del museu es.
La curadora pot ser molt molesta, ja que només pensa en si mateixa i en el museu, no donar gens Mega Man a canvi dels seus esforços i cridant-ho egoista quan es nega a deixar el seu lloc un artefacte en la pantalla.

Ira:
Ira és una jove atrapada a l'Hospital d'Uptown, fins que es posa millor.
Ella no té relació directa amb la història del joc en absolut, només fins que Mega Man la visita a l'hospital. Al donar aquest Zennys per millorar els equips de l'hospital, Ira es recuperarà molt més ràpid.
Ira es pot resumir com una nena que espera que l'heroi de l'illa per venir a visitar-la.

Colla de Jim:
Aquest grup de tres joves sempre caminen junts, principalment al mercat d'Apple.
El trio fuig de Mega Man al principi, però a mesura que es fa més famós que "li va permetre unir-se al grup". Mentrestant, se sospita correctament Tron Bonne ser un pirata, i per tant enviar un gos a perseguir després d'ella.
Una mica molest al principi, els punts obtinguts, ajudant-los a construir la seva base secreta més d'impressions compensacions en primer lloc.

Reportera del KTOX:
Ella és la reportera de notícies per KTOX, una estació de televisió Kattelox localitzat en la secció d'Uptown.
Gens sembla fer a aquesta reporter més feliç que una gran història, i la història més gran que ha reportat és sense duada la dels pirates de l'aire atacant Kattelox i la del misteriós jove blau, que per si solament els derrota a tots. La reportera de la KTOX sempre està llista per lliurar l'última cullerada amb un gran somriure.

Esposa del venedor de fruites:
Aquesta senyora és l'esposa del botiguer que ven verdures al Mercat Bronte tenda d'Apple vegetals. A pesar que no se li dona un nom, la qual cosa fa aconseguir un model de caràcter totalment únic, que és més que la majoria dels residents Kattelox pot dir.
Embarassada i espera aviat, ella fa que la desafortunada decisió de fer una passejada pel bosc. És possible que Mega Man per trobar-la i portar-la de manera segura a l'Hospital Kattelox just a temps.

Esposa del venedor de ferralla:
No és sorprenent que ella és l'esposa del venedor de ferralla, malgrat que en realitat és el que executa la botiga.
Quan Mega Man entra en la botiga de ferralla a la recerca de peces amb les quals reparar el Flutter, es troba les escombraries de la tenda L'home està fora. Les escombraries de la tenda l'esposa de l'home li pregunta a buscar al seu marit de les ruïnes.
Resulta que l'esposa de l'home que una vegada va ser un cercador i el seu marit va actuar com a observador per ella. El vell camió que es troba fora de l'entrada al mercat de pomes per ser el seu ajudant de cotxes.

El venedor de ferralla:
Les escombraries de la tenda L'home és amo de la tenda de ferralla Rac Centre de peces al mercat d'Apple, encara que la seva esposa és en realitat la que dirigeix la tenda.
Quan Mega Man troba les escombraries de la tenda L'home que està a poca distància en les ruïnes, envoltat per una mitja dotzena de Mirumijee tan feroç. Mega Man aconsegueix salvar-ho i posteriorment recompensats pels seus esforços.
Resulta que l'home no desitjat de la tenda una vegada va actuar com a ajudant de la seva esposa, que s'adapta molt millor a l'excavació del que és.

Paprika:
És un gos petit que pertany a una noia jove que viu a Kattelox.
Paprika té un paper molt important en la història. Ell és el gos enviat després cap a Tron Bonne quan Jim, Osh, Bensley sospiten que és una pirata. És Mega Man que ve en la seva ajuda, i per tant Tron comença a tenir sentiments per Mega Man.
Com la majoria dels afeccionats ja saben, el llançament japonès del joc permet a Mega Man caminar Paprika lluny de Tron en lloc de limitar-se a parlar amb el gos.

Gràfics 
Gràficament, Mega Man Legends, va ser la revolució en la saga de Mega Man, ja que per primera vegada
es va presentar un joc en el qual l'aventura es desenvolupa en un plànol totalment en 3-D i solament amb
alguns elements en 2-D. Gràcies a això, aconsegueixo convertir-se en un reconegut joc, ja que va portar a la saga Mega Man al següent nivell respecte de l'evolució dels videojocs.

Si bé està produït perquè els personatges estiguin modelats totalment en 3-D, els rostres de tots els personatges estan dibuixats en un estil totalment Animi, la qual cosa ho fa un joc més atractiu i a més, entretingut per les moltes expressions que poden realitzar.

Diferències en versions de PlayStation i Nintendo 64 
Les principals diferències entre la versió de PlayStation i Nintendo 64 són les següents:

Àudio 
- CAPCOM uso una tecnologia de compressió de veu. Això redueix la qualitat de les veus, per
la qual cosa ocupen menys espai. Així i tot les veus s'entenen a la perfecció.

- Després del primer curtmetratge amb Tron i després d'aconseguir el Refractor Rojo, la música no
comença immediatament en la versió de N64 si no fins que canviïs d'àrea.

- Les mostres de CD (CD Samples) en la tenda de Cds en Apple Market van ser remoguts en
la versió de N64.

- La música en els crèdits finals van ser remoguts en la versió de N64, van ser reemplaçats
per la música de KTOX TV Station.

Gràfics 
- La mostra de gràfics a distància és una mica més feble en la versió de N64, resultant en
una visió menys extensa i més ennuvolada. Encara que no en tot els llocs del joc. Petits llocs (com la City Vestíbul, KTOX TV Station, Apple Market, etc) es veuen igual que la versió de PS1.

- Capcom va utilitzar certs avantatges extres a la tecnologia de la N64 adherint Anti-Aliasing als seus gràfics. Amb això es va aconseguir gràfics més llisos, no pixelados i molt menys punteados, millorant gràficament respecte a la versió de PS1.

Controls 
- Es pot usar el Control Pad tant com l'Estic en la versió de N64. En la versió de PS1 solament es limita al Control Pad.

Curiositats 
- El FMV (Full Motion Video) de CAPCOM quan s'inicia el joc va ser remogut de la versió de N64, sent reemplaçat per una imatge de Capcom.

- El nom del joc en la consola de N64 es diu "Mega Man 64"

- La informació de Copyright (Drets de Còpia) va ser actualitzat a: "© Capcom Co.,
Ltd. 1997, 2000 All Rights Reserved".

- En la N64 el joc diu "Press Start", mentre que en l'original diu "Press Start Button"

- Després d'estavellar-se a l'Illa Kattelox, troben un vell acte. En la versió de PS1 en estrènyer el botó SEARCH (Recerca) no passa gens. Mentre que en la versió de N64 dona informació sobre el vehicle.

- En la versió de N64 poden usar el Rumble Pack. En la versió de PS1 no.

- En la N64 es poden usar 16 partides per guardar. En la PS1 solament 5.

- Hi ha un glitch que succeeix de vegades en la versió de N64 bàsicament en qualsevol vehicle en moviment (Actuacions, Tancs...) la qual cosa fa que Mega Man es mogui una mica més lent.

- Es van actualitzar els crèdits del joc amb l'equip responsable de la conversió des del PS1 a la N64.

Rebuda 

Des del seu llançament, Mega Man Legends ha rebut crítiques molt positiva per part de les publicacions de videojocs, encara que els versions per Nintendo 64 i PC van rebre una de barreja de comentaris mixts i negatius. El salt d'una sèrie de jocs de vídeo 2D Plataforma d'acció en 3D a un joc de rol va ser ben rebut, ja que els enquestats en comparació d'altres franquícies de videojocs els canvis dels quals van ser en general negatius. Malgrat el canvi, als crítics li agradava com es barrejaven els elements i accions de la sèrie original de Mega Man. Game Informer agradat les variacions de les armes especials de Mega Man com "Hi ha un munt d'acció shoot-em-up per als fanàtics dels tradicionals títols de Mega Man." La història del joc es També va elogiar, ser etiquetat com a "sòlida" de Game Informer i "apassionant" per GamePro, aquest últim lloant els personatges caps com un dels millors de tota la sèrie. D'altra banda, la dificultat del joc va rebre crítiques mixtes amb el focus en les batalles de cap, però la lloança en l'addició d'una manera tutorial més endavant afegeix a la Nintendo 64.

La versió del N64, no obstant això, va rebre crítiques de Famitsu per ser massa similar al port original del joc. IGN va comentar que la versió del N64 "va ser una mala experiència" pel que "un ha de preguntar-se per què Capcom ha decidit fer de Nintendo 64 propietaris de sofrir sense canvis?" GameSpot pensava que els gràfics eren obsolets i que, a part de no tenir cap actualització des del joc original, alguns clips de la música i el so es perden durant la conversió. La versió per a PC va rebre crítiques encara més negatives; GameSpot li va donar un "dolent" 3.6 de cada 10 jugadors que indica que trobar el port de PlayStation val més la pena. Igual que en Famitsu revisió de la Nintendo 64 ports, els GameSpot es van queixar de la falta d'addicions al port PC. Les conversions de PC de les escenes durant el joc es va trobar que tenien un error que fa que un personatge d'iniciar un diàleg, mentre un altre segueix parlant.

Game Rànquings va tenir una mitjana de 73,73% per a la versió de Pg. El PC i la versió de Nintendo 64 tenien menors mitjanes de 33,67% i 63,94%, respectivament. Metacritic havia fet 59 comentaris favorables de 100 pel Nintendo 64.

En una retrospectiva de 2007 de la sèrie Mega Man, Jeremy Parish de 1up.com classificat a Mega Man Legends com a "Val la pena!", Amb elogis en la creació, la trama, les veus del doblatge a l'Inglés, les actuacions i les batalles de caps. GamesRadar va compartir opinions similars, afirmant que "es tractava d'una revisió completa en tots els sentits" i assenyalant que el seu salt als gràfics 3D "semblen totalment perduts en aquesta època..." D'altra banda, ScrewAttack ha col·locat a Mega Man Legends en el lloc 3 del seu article, "Els deu pitjors Jocs 2D a 3D", la crítica es va centrar en els controls del joc, la càmera, i la veu del personatge principal. Allgame esmenta que si ben el joc "va tenir alguns problemes importants, la qual cosa va impedir que fos una mica més que una diversió "amb les seves més notables controls que s'han millorat en la seqüela". El disseny de Mega Man va ser col·locat en el lloc 3 de GamePro en el seu article "Les deu pitjors 8 evolucions de personatges de videojocs" en el qual l'autor Patrick Shaw va comentar que tenir a Mega Man sense casc "simplement no funciona". GamesRadar ha col·locat el joc en el lloc 3 del seu article de "Els 10 Pitjors Jocs amb personatges d'extremitats de grandària absurdes" apareix el joc com un exemple dels jocs amb personatges amb braços de grandària exagerada. En 2008, Wesley Joystiq de Fenlon llesta de Mega Man Llegendes com un joc de gran potencial per ser transferit per la Wii amb les observacions es van centrar en els jocs i controls de la consola. Al desembre de 1998, un representant de Capcom va dir que Mega Man Legends es va convertir en un joc molt popular, i a causa d'això, el personal va decidir llançar el spin-off The Misadventure of Tron Bonne tenint a la pirata Tron Bone com a protagonista a causa de la seva popularitat.

Referències

Enllaços externs 
 Rockman Dash official website (N64) 
 Rockman Dash official website (PSP) 
 Mega Man Legends a MobyGames
 

Videojocs del 1997
Videojocs del 2000
Videojocs d'acció per a Nintendo 64
Videojocs per a PlayStation
Videojocs per a PlayStation Portable
Videojocs desenvolupats al Japó
Videojocs per a Windows